Blanca Martínez puede referirse a:

 Blanca Martínez Mera (1897-1976), escritora ecuatoriana.
 Blanca Martínez Fernández (1945 ), escritora española de ciencia ficción.
 Blanca Martínez Gómez (1972 ), ingeniera y política española.